Das Tean International 2011 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 11. September 2011 in Alphen aan den Rijn stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 74 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 67 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 74 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Alphen aan den Rijn